Leucolaena tridentata är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Brown och Dc. Leucolaena tridentata ingår i släktet Leucolaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tridentata